Antisocial puede referirse a:
Comportamiento antisocial
Trastorno antisocial de la personalidad

Otros usos
Antisocial (canción), del grupo francés Trust?, 1980
No Antisocial (álbum), del grupo peruano Ni Voz Ni Voto, 2002